«Aquí estoy yo» puede referirse a:

Música 
Álbumes
 Aquí estoy yo (2012), álbum de Yina.
Canciones
 «Aquí estoy yo» (1977), canción de Juan Camacho.
 «Aquí estoy yo» (2008), canción de Luis Fonsi.